Fiandaca – frazione di Acireale
 Giovanni Fiandaca – giurista italiano
 Ferdinando Fiandaca – arcivescovo italiano